Carlos Espínola puede referirse a:

 Carlos Espínola, futbolista de Paraguay;
 Carlos Mauricio Espínola, regatista de Argentina.